Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру İstanbul Cup 2006 проходили з 22 по 27 травня на відкритих ґрунтових кортах у Стамбулі (Туреччина). Альона Бондаренко і Анастасія Якімова виграли титул, у фіналі перемігши пару Саня Мірза і Алісія Молік з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

  Анна-Лена Гренефельд /  Меган Шонессі (1-ше коло, знялись через вивих правої щиколотки у Шонессі)
  Марія Елена Камерін /  Еммануель Гальярді (1-ше коло)
  Елені Даніліду /  Ясмін Вер (чвертьфінал)
  Ешлі Гарклроуд /  Бетані Маттек-Сендс (чвертьфінал)

Сітка

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
Main Draw 

İstanbul Cu, парний розряд
2006